Хоанг Ань Туан (; род. 12 февраля 1985) — вьетнамский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Карьера 
Первым успехом в карьере вьетнамского тяжелоатлета стала серебряная медаль на юношеском чемпионате мира 2005 года. Тогда же он дебютировал и на взрослом первенстве и сразу смог завоевать бронзовую медаль на чемпионате в Дохе с суммарным результатом 279 кг (126+153).

Год спустя на чемпионате мира, который проходил в Доминиканской республике Хоанг Ань Туан вновь завоевал бронзу в своей весовой категории до 56 кг.

Перед Олимпиадой в Пекине Хоанг Ань Туан выиграл предолимпийский старт, но на самой Олимпиаде стал вторым, уступив только хозяину соревнований Лун Цинцюаню. В первом упражнении вьетнамец поднял 130 кг, а в толчке показал результат 160 кг. С результатом 290 кг он уступил два килограмма победителю и на два килограмма обошёл индонезийца Иравана. Медаль Хоанга стала для сборной Вьетнама единственной на Олимпиаде.

Ссылки 
 Страница на сайте iwf.net
 

Тяжелоатлеты Вьетнама
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года